L'ordre de l'Honneur est une distinction honorifique décernée dans plusieurs pays :
 Ordre de l'Honneur (Azerbaïdjan), fondé en 2007
 Ordre de l'Honneur (Géorgie), fondé en 1992
 Ordre de l'Honneur (Grèce), fondé en 1975
 Ordre de l'Honneur (Russie), fondé en 1994